

Кокуй — селище міського типу, Стрітенський район, Забайкальський край
 Кокуй — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Кокуй — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Кокуй — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Кокуй — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Кокуй — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область
 Кокуй — присілок, Упоровський район, Тюменська область
 Кокуй — присілок, Шатровський район, Курганська область

Див. також 
 Верхній Кокуй
 Горка-Кокуй
 Кокуй 1-й
 Кокуй 2-й
 Нижній Кокуй